«Life in a Beautiful Light» — третій студійний альбом шотландської співачки Емі Макдональд. У Британії реліз відбувся 11 червня 2012.

Список пісень 
Автором всіх пісень є Емі Макдональд.

Стандартне видання

Розширене видання

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Емі Макдональд
Альбоми Melodramatic Records
Альбоми Mercury Records
Альбоми Vertigo Records
Англомовні музичні альбоми